Доргун — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Доргун — местечко в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва.
 Доргун — местечко в Сут-Хольском районе Республики Тыва.